Magistrates’ Court bezeichnet:

 Magistrates’ Court (Belize)
 Magistrates’ Court (England und Wales)
 Magistrates’ Court (Südafrika)
 Magistrates’ Court (Hongkong)